El término Bacanora puede hacer referencia a:

 Bacanora (licor), bebida con graduación alcohólica, parecida al tequila.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos del estado de Sonora (México):

 Bacanora (municipio).
 Bacanora (Sonora), localidad, cabecera del municipio anterior.
 El río Bacanora.